Интергло́сса (Interglossa) — международный вспомогательный язык, разработанный в 1943 году Ланселотом Хогбеном. Является предшественником языка глоса.

История 
Проект интерглоссы был опубликован в 1943 британским биологом, математиком и популяризатором науки Ланселотом Хогбеном, автором «Математики для миллионов». Книга Хогбена была озаглавлена просто «Интерглосса», но имела громкий подзаголовок: «Набросок вспомогательного языка для демократического мироустройства как попытка применить семантические принципы к созданию языка». Хогбен положил в основу интерглоссы традиционные для классического образования греческие и латинские корни, соединив их с максимально простой грамматикой изолирующего типа. Разработка не имела большого успеха, и в 60-х годах Хогбен оставил работу над развитием своего языка. Однако интерглосса стала базой для дальнейшей разработки опубликованного в 1978 году Роном Кларком и Уэнди Эшби проекта вспомогательного международного языка глоса.

Грамматика языка

Алфавит и произношение 
Интерглосса использует стандартный латинский алфавит, состоящий из 26 букв.

Большинство букв в алфавите соответствуют звукам, соответствующим символам международного фонетического алфавита, за следующими исключениями:
 y эквивалентно /i/.
 c и q эквивалентны /k/.
 ph, th, ch, rh, эквивалентны /f/, /t/, /k/, /r/ соответственно.
 Начальная x эквивалентна /z/, в остальных позициях /ks/.
В следующих начальных сочетаниях согласных, первая буква не читается: ct-, gn-, mn-, pn-, ps-, pt-.

Ударение обычно ставится на предпоследний слог, например: billéta (билет), nésia (остров). Две гласные буквы в конце слова (-io, -ia и т. д.) звучат как дифтонг. Однако сам Хогбен предпочитал использовать термин зияние, отмечая, что ударение в слове nésia падает на пред-предпоследний (третий с конца) слог.

Синтаксис 
Интерглосса — полностью изолирующий язык, подобно китайскому. В интерглоссе нет суффиксов и флексий, производные слова — сложные и используют в качестве словообразующих элементов односложные простые существительные. Как и в китайском, а также в английском, для понимания важен контекст. Хогбен считал, что сложные слова должны быть интуитивно понятными в случае, когда из контекста понятно их использование.

Интерглосса содержит минимум синтаксических правил, и в этом её отличие от традиционной грамматики индо-европейских языков.

Части речи 
Деление слов на части речи в изолирующем языке не совпадает с тем, что используется в синтетических языках индо-европейской семьи. Слова в итерглоссе могут быть подразделены в зависимости от функции индивидуального слова в предложении:

 Существительные (номера слов в словнике Хогбена 483—860, 874—880, 881—954): наименование конкретных предметов. Каждое из этих слов может также выступать в качестве прилагательного. Примеры (из приведённого ниже текста): crati (государство, власть), geo (земля), pani (хлеб), parenta (отец), urani (небо).
 части тела (№ 483—550)
 зоология и ботаника (№ 551—630)
 география (№ 631—668)
 пища, одежда и мебель (№ 669—702)
 архитектура, формы, единицы (№ 703—732)
 инструменты (№ 733—783)
 вещества и предметы искусственного происхождения (кроме пищи и одежды) (№ 784—808)
 человеческие дела (№ 809—860)

 Генерические существительные (№ 47—60), употребляемые как составная часть сложных слов, например: -pe [от слова persona] (персона), dirigo-pe (водитель, пилот), tene-pe (держатель), pan-pe (все).
 «Усилители» (№ 141—462 и № 862—873): слова, обозначающие абстрактные понятия, каждое из которых может выступать в роли существительного или соответствующего прилагательного и наречия, например: accido (действие, действительный, действительно и т. д.), demo (население и т. д.), dirigo / controlo (управление / контроль и т. д.), dyno (сила и т. д.), eu (хорошесть и т. д.), famo (репутация, знаменитость и т. д.), eu-famo (хорошая репутация, слава и т. д.), libero (свобода), malo (зло), nomino (имя), offero (предложение), pardo (прощение), revero (уважение).
 Некоторые из них выступают в роли частиц времени и места (№ 61—101), например: a(d) (к, в направлении), apo (от, в удалении), di (день, ежедневно, в такой-то день), etc.), epi (на), in (в), tem (в то время, как).
 Некоторые из них действуют как ассоциативные частицы с дополнительным значением предлога и/или союза (№ 102—128), например: causo (из-за, по причине), de (чего-то, в связи с), harmono (в гармонии с, в соответствие с), hetero (иначе, в отличие от), homo (как), metro (в то время, как), plus (в дополнении к), tendo (для).
 Некоторые из них выступают как вспомогательные глаголы (№ 129—140), например: volo (выражает желание, стремление).
 «Вербоиды» (№ 463—482), выражающие процессы и состояния: acte (действовать), date (давать), dicte (говорить, выражать), gene (получать, приобретать), habe (иметь), tene (держать, сохранять). В отличие от глаголов, они могут выражать не только действие, например: plu malo acte (плохое действие, грех).
 Они могут создавать комбинации с абстрактными словами, подобно тому, как это происходит в бейсик инглише:, например: acte dirigo (осуществлять управление, контроль и т. д.), acte malo (совершать зло, грешить, нарушать), acte pardo (прощать), date libero (освобождать), dicte petitio (просить), dicte volo (желать), habe accido (случаться).
 «Псевдонимы» (№ 1—11), выполняющие роль местоимений, а также соответствующих существительных и прилагательных, например: na (мы, наш), mu (они, их), su (его, её (чей?)), tu (ты, твой, вы, ваш).
 Вопросительные, повелительные, отрицательные и сравнительные частицы (№ 41—46), добавление которых к неизменяемой фразе позволяют превратить её в вопрос, повеление или отрицание:, например: no(n) (не, нет), peti (выражает повеление). Peti является вежливым повелением (просьбой), а dicte petitio — требованием, побуждением к действию.
 Артикли (№ 12—40): служебные слова и числительные, показывающие множественность существительных или соответствующих существительным слов, которые не изменяются по форме, например: pan (все), plu (некоторые), u(n) (любые).

Строение предложения 
Для быстрого определения частей речи в языке, слова в котором не имеют флексий, Хогбен применил 2 приёма: артикли (см. задел «Части речи») и окончания слов:
 Имена (существительные, прилагательные и т. д.) оканчиваются на -a или -i, за исключением слов: geo, cardo, acu, occlu, bureau, computo.
 «Усилители» оканчиваются на -o, за исключением: anni, di, hora, post, pre, tem, ad, contra, epi, ex, extra, in, inter, para, littora, peri, tele, trans, anti, de, minus, per, plus, syn, vice.
 «Вербоиды» оканчиваются на -e.
 «Псевдонимы», напротив, не имеют определённого окончания: mi, tu, na, an[dro], fe[mina], re, pe[rsona], mu[lti], auto, recipro, su[bject].
Хогбен предпочёл сохранить определённое количество исключений, вместо того чтобы видоизменять привычный международный корень или же удлинять слова.

Словарный состав 
В отличие от других международных вспомогательных языков, в интерглоссе используются слова преимущественно греческого происхождения. Хогбен объяснял это как влияние интенсивного проникновения греческих корней в нашу повседневную жизнь через современные науку и технологии. Например: микроб, микрофон, телефон и т. д.

При этом, больша́я часть словарного состава интерглоссы имеет латинское происхождение. Само название интерглосса происходит в результате соединения  — между и  — язык. Сам Хогбен не был до конца уверен, какому именно названию отдать предпочтение, поэтому разослал заинтересованным людям, могущим в дальнейшем создать основу международного языкового комитета, несколько пар эквивалентных синонимов (например hypo и infra, soma и corpora и т. д., чтобы они могли выбрать между ними.

В 1943 году Хогбен заявил о подготовке Краткого англо-интерглосса словаря. Вероятно, словарь так и не был опубликован. Эта рукопись хранится в архиве Хогбена в Бирмингемском университете и была выложена в сеть в 2014 году.

Пример текста 
Пример текста молитвы Отче наш на интерглоссе, греческом и русском языках:

Словник 
Хогбен составил пронумерованный список из 880 слов с этимологическими ключами. Некоторые из этих слов (около 100) представляли собой пары синонимов, например, dirigo / controlo (№ 185). Хогбен также составил дополнительный список из 74 слов, доведя их общее количество таким образом до 954. Наконец, он составил алфавитный список , содержащий, к сожалению, некоторые ошибки (исправленные в нижеприведённом списке).

Жирным шрифтом выделены производящие существительные, являющиеся частью производных слов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Первая часть книги Л. Хогбена «Интерглосса»
 Выдержки из книги Л. Хогбена «Интерглосса»

Искусственные языки
Международные вспомогательные языки